Джордж Кеннан
 Джордж Кеннан (, 1845—1924) — американский журналист, путешественник, автор книг о Сибири, каторге и ссылке в России. 
 Джордж Фрост Кеннан (, 1904—2005) — американский дипломат и учёный, «архитектор Холодной войны».